Megachile (Eutricharaea) goegabensis is een vliesvleugelig insect uit de familie Megachilidae. De wetenschappelijke naam van de soort is voor het eerst geldig gepubliceerd in 2013 door Eardley.

goegabensis